Hassani ist der Familienname folgender Personen:

 Abdelkrim Hassani (1931/1932–2010), algerischer Funktionär und Freiheitskämpfer
 Ali El-Hassani (Ali Fahmy El-Hassani; 1897–??), ägyptischer Fußballspieler 
 Bilal Hassani (* 1999), französischer Singer-Songwriter
 Gholamreza Hassani (1927–2018), iranischer Freitagsprediger
 Hamid Hassani (* 1968), iranischer Akademiker und Forscher
 Jan Alam Hassani (* 1956), afghanischer Volleyballspieler
 Muhannad Al-Hassani (* 1965), syrischer Menschenrechtsanwalt
 Shamsia Hassani (* 1988), afghanische Graffiti-Künstlerin

Siehe auch:
 Hasani